Петро́вское городское поселение — муниципальное образование в восточной части Гаврилово-Посадского района Ивановской области.

Административный центр — посёлок городского типа Петровский.

История 
Петровское городское поселение образовано 11 января 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 4-ОЗ.

Население

Состав городского поселения

Транспорт 
Через поселение проходит железнодорожная ветка Иваново — Москва. Станция в посёлке Петровский.

Экономика 
Градообразующим предприятием является спиртзавод «Петровский».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гаврилово-Посадского муниципального района

 Официальный сайт Петровского городского поселения 

Городские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Гаврилово-Посадского района